Jens Tony Lennart Burman (ur. 16 sierpnia 1994 w Rätan) – szwedzki biegacz narciarski, mistrz świata młodzieżowców w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował 23 stycznia 2013 na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym w czeskim Libercu. Wystartował w jednej konkurencji – biegu na 10 km stylem dowolnym, który ukończył na 57 miejscu.

Rok później podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym we włoskiej dolinie Val di Fiemme wywalczył srebrny medal w biegu na 10 km techniką klasyczną.

23 lutego 2016 na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, w rumuńskim Râșnovie wywalczył tytuł mistrza świata młodzieżowców w biegu na 15 km stylem klasycznym.

15 lutego 2015 roku zadebiutował w pucharze świata. W biegu na 15 km rozgrywanym techniką dowolną w szwedzkim Östersund zajął 45. miejsce. Pierwsze punkty w pucharze świata zdobył 8 stycznia 2016 roku, zajmując 27. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym we włoskim Toblach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994